Georg Hamberger ist der Name folgender Personen:

* Georg Hamberger (Mediziner) (1537–1599), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Georg Hamberger (Eishockeyspieler), deutscher Eishockeyspieler 
 Georg Albrecht Hamberger (auch Georg Albert Hamberger; 1662–1716), deutscher Mathematiker und Physiker 
 Georg Christoph Hamberger (1726–1773), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Georg Erhard Hamberger (1697–1755), deutscher Mediziner